Чернецо́ва — женская форма русской фамилии Чернецов.

 Известные носители 
 Чернецова, Акулина Фоминична (1902—?) — свекловод, звеньевая колхоза «Гигант» Ворошиловского района Фрунзенской области, Киргизская ССР, Герой Социалистического Труда.
 
 Чернецова, Наталья Борисовна (род. 1986) — российская самбистка и дзюдоистка.